Amadeus (ou Amédée en français) est un prénom masculin.
L'étymologie est "amare deum" en latin, ce qui signifie "celui qui aime Dieu".

Personnalités portant ce prénom 
 

 Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien

Prénom masculin